

Литература 
 Древнеегипетская Книга мёртвых — сборник погребальных текстов в Древнем Египте.
 Индийская Книга мёртвых — Гаруда-пурана — священный текст индуизма на санскрите, одна из восемнадцати основных пуран (называемых «махапуранами»).
 Тибетская Книга мёртвых — название тибетского буддийского трактата «Бардо Тхёдол».
 Некрономикон — вымышленная книга из мифов о Ктулху, придуманная Говардом Лавкрафтом.
 «Книга мёртвых» — название трёх книг Эдуарда Лимонова.

Кино 
 «Книга мёртвых» — американо-французский фильм 1993 года.
 «Книга мёртвых» — фильм 2005 года японского режиссёра Кихатиро Кавамото.

Музыка 
 The Book of the Dead — альбом 1998 года японской группы .
 Книга мёртвых — третий альбом российской группы Amatory, вышедший в 2006 году.
 Book of the Dead — альбом 2007 года шведской метал-группы Bloodbound.